Коагуляция ( — свёртывание, сгущение, укрупнение) — объединение мелких диспергированных частиц в бо́льшие по размеру агрегаты. Коагуляция в лиозолях приводит к образованию сетчатой структуры (застудневание) или вызывает выпадение коагулята (син. коагулюм) — хлопьевидного осадка. 

 Коагуляция (гематология) — свёртывание крови
 Коагуляция (дисперсная система) — слипание частиц в коллоидном растворе

Коагулирование — процесс, приводящий к коагуляции. Химикаты, приводящие к коагуляции, называются коагулянтами.
 Коагулирование воды — очистка водопроводной воды с помощью внесения химикатов, приводящих к коагуляции примесей.